Tweede Kamerverkiezingen 1866 (jun)
 Tweede Kamerverkiezingen 1866 (okt)